Kuorejärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuorejärvi (sjö i Finland, Kajanaland), 
 Kuorejärvi (sjö i Finland, Norra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar